Příjmení Šmoldas nosí vícero osob:

Ivo Šmoldas (* 1955), český redaktor, spisovatel, moderátor a překladatel
Libor Šmoldas (* 1982), český jazzový kytarista a hudební skladatel
Miroslav Šmoldas (1917–2003), československý voják, generálplukovník, válečný veterán
Zdeněk Šmoldas (* 1924), historik českého dělnického hnutí, autor publikací o dějinách čs. letectví